Amerikai Egyesült Államok
 Ritter (Iowa)
 Ritter (Oregon)
 Ritter-hegység, Nevada
 Ritter-hegy, a Ritter-hegység legmagasabb csúcsa
Kráter
 Ritter, holdkráter